Кэмбидж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кэмбидж, Лиз (род. 1991) — австралийская профессиональная баскетболистка.
 Кэмбидж, Ричард Хайнд (1859—1928) — австралийский маркшейдер и ботаник.